Форне:

 Форне — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Форне Мольне, Марк (род. 1946) — андоррский политик, глава правительства Андорры.